Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 1998 spelades i Nigeria för att ta ut CAF:s lag till världsmästerskapet 1999. Kvalet till huvudturneringen i Afrikanska mästerskapet spelades 28 mars–12 april 1998. Huvudturneringen spelades 17–31 oktober 1998.

Turneringen vanns av Nigeria som besegrade Ghana i finalen med slutsiffrorna 2–0. Målen gjodes av Nkiru Okosieme och Stella Mbachu. Nigeria och Sydafrika fick representera CAF i världsmästerskapet samma år. Detta var Nigerias tredje vinst i Afrikanska mästerskapet.

21 matcher spelades och 108 mål gjordes under turneringen (13 matcher och 63 mål i huvudturneringen), med ett målsnitt på 5,14 mål per match.

Kvalomgång 
Första mötet spelades 28–29 mars 1998, andra mötet 10–12 april 1998:

Namibia, Sierra Leone och Kenya drog sig ur, Kongo-Kinshasa, Kamerun och Marocko vidare på walk over.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B 
(Moçambique drog sig ur.)

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Källor

Externa länkar 
 RSSSF

1998 i Nigeria
1998
Internationella fotbollstävlingar i Nigeria
Fotbollsåret 1998